Le qualificazioni del singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Gilles Simon (qualificato)
  Jan-Lennard Struff (primo turno)
  Marius Copil (ultimo turno, lucky loser)
  Peter Gojowczyk (qualificato)

  Denis Kudla (primo turno) 
  Ilya Ivashka (primo turno) 
  Ernests Gulbis (ultimo turno, lucky loser) 
  Thomas Fabbiano (qualificato)

Qualificati 

  Gilles Simon
  Franko Škugor

  Thomas Fabbiano 
  Peter Gojowczyk

Lucky loser 

  Marius Copil

  Ernests Gulbis

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2019